John Murrell est le nom de :
John Murrell (1806-1844), bandit américain
John Murrell (1945-2019), dramaturge canadien
John Murrell (1932-2016), chimiste britannique

Voir aussi

Murrell, John